Соревнования на дистанции 10 000 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 27 августа 2011 года на стадионе Тэгу, Южная Корея.

Призёры

Финал 

PB — личный рекорд, NR — национальный рекорд, SB — лучший результат в сезоне DNS — не стартовала, DNF — не финишировала.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011